Mejszty – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Iwieniec
 Mejszty – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Rymszany